Семень () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Парчевский повят, Люблинское воеводство. Население — 4893 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Амелин
 Аугустувка
 Дзялынь
 Глинны-Сток
 Грудек-Шляхецки
 Езоро
 Юлиополь
 Лубка
 Милкув
 Милкув-Колёня
 Надзея
 Помыкув
 Северынувка
 Семень
 Семень-Колёня
 Тульники
 Вежховины
 Владыславув
 Воля-Тульницка
 Вулька-Семеньска
 Жминне

Соседние гмины 
 Гмина Чемерники
 Гмина Милянув
 Гмина Недзвяда
 Гмина Острувек
 Гмина Парчев
 Гмина Вохынь

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства